El Tractat de Versalles (1685): signat el 12 de febrer de 1685 entre Lluís XIV de França i República de Gènova.
 El Tractat de Versalles (1756): signat l'1 de maig de 1756 segellar l'aliança entre França i Àustria, a principis de la Guerra dels Set Anys.
 El Tractat de Versalles (1757): signat amb Saxònia, Suècia i Rússia unir-se a la coalició franco-austríaca.
 El Tractat de Versalles (1758): signat el 30 de desembre de 1758, confirma els dos tractats anteriors.
 El Tractat de Versalles (1768): signat el 15 de maig de 1768, s'aprova la venda de Còrsega a França per part de la República de Gènova.
 El Tractat de Versalles (1774): Convenció relativa al contraban signat entre França i Espanya el 22 de desembre de 1774.
 El Tractat de Versalles (1783): Signat per França, Espanya i Gran Bretanya, posa fi a la Guerra d'Independència dels Estats Units. Així mateix, complementa el  Tractat de París, que es va signar entre els representants de les tretze colònies americanes i els representants anglesos.
 El tractat preliminar de pau del 26 de febrer de 1871, signat entre França i Alemanya i pel qual el Tractat de Frankfurt de 10 de maig de 1871.
 El Tractat de Versalles signat el 28 de juny 1919, que marca de la conclusió oficial de Primera Guerra Mundial.